Příjmení Buchta nosí více významných osobností:

 František Buchta (1919–1980) – český fotbalista a trenér
 Josef Buchta (1912–2000) – český římskokatolický kněz
 Karel Buchta (1897–1959) – český biatlonista
 Luboš Buchta (* 1967) – český sportovec běžec na lyžích
 Miloš Buchta (* 1980) – český fotbalista-brankář
 Petr Buchta (* 1992) – český fotbalista
 Petr Buchta (* 1985) – český herec
 Radek Buchta (* 1989) – český fotbalista
 Radek Buchta (1976) – český fotbalista
 Renata Putzlacher-Buchtová (* 1966) – česká básnířka, překladatelka a publicistka polského původu
 Richard Buchta (1845–1894) – rakouský vědec-afrikanista
 Svatopluk Buchta (* 1966) – český dráhový cyklista
 Baxtrix, vlastním jménem Štěpán Buchta (* 1995) – český youtuber
 Vasil Buchta (1922–???) – československý fotbalista, záložník a obránce

Externí odkazy